Het Grammy Museum is een groep van musea die tentoonstellingen organiseert van artiesten die een Grammy Award hebben gewonnen.

Tot de groep behoren de volgende musea:

 Grammy Museum at L.A. Live, geopend in 2008 in Los Angeles;
 The Grammy Museum Mississippi, geopend in 2016 in Cleveland, Mississippi;
 The Grammy Museum, geopend in 2016 bij de Musicians Hall of Fame, in Nashville;
 Grammy Museum Experience, geopend in 2017 in Newark, New Jersey.

Zie ook 
 Lijst van muziekmusea

Muziekmuseum in de Verenigde Staten
Grammy Awards